Strana demokratickej ľavice steht für folgende Parteien in der Slowakei:

 Strana demokratickej ľavice (1990), frühere Partei (1990 bis 2005)
 Strana demokratickej ľavice (2005), heutige Partei (ab 2005)